Erzgebirge steht für:
 Erzgebirge, ein Mittelgebirge in Deutschland und der Tschechischen Republik
 ein geomorphologisches Gebiet in Tschechien, siehe Geomorphologische Einteilung Tschechiens
 Slowakisches Erzgebirge (slowakisch Slovenské rudohorie), ein Mittelgebirge in der Slowakei
 Siebenbürgisches Erzgebirge (rumänisch Munţii Metaliferi), eine Gebirgsgruppe der Karpaten in Rumänien
 Bosnisch-Westserbisches Erzgebirge, östlicher Teil der Dinariden in Serbien und Bosnien-Herzegowina
 Serbisches Erzgebirge, veralteter Name für die Serbischen Karpaten
 Eperies-Tokajer Erzgebirge, veralteter Name für das Tokajer Gebirge im nordungarischen Karpatenvorland
 FC Erzgebirge Aue, ein Fußballverein aus dem sächsischen Aue

Siehe auch:
 Erzberg
 Colline Metallifere